Skrót HHH może oznaczać:
HHH, kod IATA dla Hilton Head Airport
 Hash House Harriers
 Hubert Humphrey – były wiceprezydent USA
Hunter Hearst Helmsley (ur. 1969), obecnie znany jako Triple H, wrestler